Кособуцкий (Кособуцкая) — белорусская фамилия. 

Известные носители:
 Кособуцкий, Владимир Николаевич (1936—1991) — тракторист-машинист, Герой Социалистического Труда.
 Кособуцкий, Жан Сергеевич (род. 1988) — казахстанский боксёр.
 Кособуцкий, Иван Степанович (1895—1974) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (13 сентября 1944 года).
 Кособуцкий, Сергей Николаевич — казахстанский тренер.
 Кособуцкий, Юрий (род. 1970) — вспомогательный епископ католической архиепархии Минска-Могилёва.

 Кособуцкая, Валентина Григорьевна (род. 1947) — заслуженная артистка России.